Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen auf den Komoren:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Komoren, Berge
!
Komoren, Berge